CCI, sigle composé des trois lettres C, C et I, est l'abréviation de :
 CCI (Cascade Cartridge Inc.), un fabricant de munitions ;
 cellules ciliées internes, les cellules de l'audition situées dans la cochlée ;
 Centre de création industrielle, organisme culturel rattaché au centre Pompidou à Paris ;
 Centre du commerce international, une agence conjointe de l’Organisation mondiale du commerce et des Nations unies ;
 Centre de commandement intégré, un structure regroupant les forces armées gouvernementales et rebelles lors de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire.
 Chambre de commerce et d'industrie, des organismes régionaux ou territoriaux en France (pour porter cette abréviation), dont les dirigeants sont élus par leurs pairs, chefs d'entreprise, chargés d'aider et de représenter les entreprises ;
 Chambre de commerce internationale, un organisme qui représente des entreprises à travers le monde ;
 Conseil canadien des ingénieurs, ancien nom d'Ingénieurs Canada ;
 Conseil circumpolaire inuit ;
 Conseil consultatif de l'Internet ;
 copie conforme invisible ou copie carbone invisible (noté Cci), un système de copie invisible dans le courrier électronique, hérité de l'époque de la dactylographie mécanique où l'on utilisait du papier carbone pour produire la copie d'une lettre en une seule frappe (les destinataires en Cci n'étaient pas mentionnés sur le courrier original, au contraire des destinataires en Cc « copie carbone ») ; c'est donc une manière d'adresser un courrier papier ou électronique à un destinataire en copie sans que le destinataire principal en soit informé ;
 Courant communiste international, la section française d'un courant politique international ;
 Custom Coasters International, un constructeur de montagnes russes en bois.

Cci peut aussi faire référence à :
 201, en nombre romain ;
 , au Brésil, selon la liste des codes IATA des aéroports.